Belagerung von Kolberg steht für:

 Belagerung von Kolberg (1631) während des Dreißigjährigen Krieges
 Belagerung von Kolberg (1758) während des Siebenjährigen Krieges
 Belagerung von Kolberg (1760) während des Siebenjährigen Krieges
 Belagerung von Kolberg (1761) während des Siebenjährigen Krieges
 Belagerung Kolbergs 1807 während des Vierten Koalitionskrieges